Cromwell peut désigner :

Marque 
 Cromwell (casques), le nom d'un fabricant de casques de moto.

Patronymes

Maison Cromwell 
 Thomas Cromwell (1485–1540),  d'Essex, homme d'État anglais, apparenté aux suivants.
 Oliver Cromwell (1599–1658), chef d'État anglais du .
 Richard Cromwell (1626–1712), fils et successeur d'Oliver Cromwell.
 Henry Cromwell, (1628-1674), fils d'Oliver Cromwell

Autres (époque contemporaine) 
(listés par ordre alphabétique des prénoms)
 Amanda Cromwell, (1970- ), est une footballeuse américaine.
 Cromwell, auteur de bande dessinée.
 James Cromwell (1940 - ), acteur américain.
 John Cromwell (1887-1979), réalisateur américain.
 Richard Cromwell (1910-1960), acteur américain.
 Thomas Kitson Cromwell (1792–1870), ministre et antiquaire dissident anglais.
 Thomas Cromwell (1952- ), juge canadien.
 Tiffany Cromwell, (1988- ), est une coureuse cycliste australienne.

Toponymie 
 Cromwell est une ville anglaise du comté de Nottinghamshire.
 Cromwell est une ville américaine de l'État du Connecticut.
 Cromwell est une ville américaine de l'État de l'Indiana.
 Cromwell est une ville américaine de l'État de l'Iowa.
 Cromwell est une ville américaine de l'État du Minnesota.
 Cromwell est une ville américaine de l'État de l'Oklahoma.
 Cromwell est une ville de Nouvelle-Zélande.

Autres 
 Cromwell, pièce de théâtre de Victor Hugo.
 Cromwell, film réalisé par Ken Hughes en 1970.
 Cromwell Stone, série de bande dessinée.
 Le Cruiser Mk VIII Cromwell, char de combat britannique de la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités